John Rennie ist der Name folgender Personen:

* John Rennie senior (1761–1821), schottischer Bauingenieur
 John Rennie junior (1794–1874), schottischer Bauingenieur
 John Rennie (Wissenschaftsjournalist) (* 1959), US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist
 John Ogilvy Rennie (1914–1981), britischer Geheimdienstbeamter